Викентий — имя нескольких христианских святых:

 Викентий Сарагосский (Августопольский) (?-304) — святой Единой церкви, мученик
 Викентий Леринский (?-450) — раннехристианский святой
 Викентий Аженский (?-300) — священномученик, диакон
 Викентий Коллиурский (?-291 или 304) — мученик
 Викентий Феррер (1350—1419) — католический святой, доминиканец
 Викентий де Поль (1581—1660) — католический святой, основатель лазаристов
 Викентий Паллотти (1795—1850) — католический святой, основатель паллотинцев